Центр еврейского религиозного образования «Тора ми-Цион» в Москве представляет собой международную образовательную систему для людей различных возрастов. Главная цель всех программ центра — приближение евреев к своим корням, знакомство с основами еврейской традиции, привитие еврейской молодёжи любви к народу Израиля, Торе Израиля и земле Израиля. Такие образовательные программы — по существу единственное, что на сегодняшний день может противостоять ассимиляции. С каждым годом по мере усиления еврейского самосознания московских евреев открываются новые проекты и программы.

Тора Ми-Цион в мире 
Московское отделение работает в рамках международной системы «Тора ми-Цион», которая посылает в религиозные сионистские колели своих представителей для укрепления еврейской жизни в диаспоре. На сегодняшний день по всему миру работает 38 колелей «Тора ми-Цион», каждый из которых является центром еврейской жизни в своём регионе. Колели также занимаются подготовкой молодых еврейских лидеров для работы с евреями различных возрастных групп. На сегодняшний день наши отделения работают в США, России, Италии, Перу, Уругвае, Мексике, Венесуэле, Монтевидео, Австралии, Южной Африке и многих других странах земного шара.

История создания 
Концепция подобных коллелей была разработана в 1996 году в йешиве «Ар Эцийон» под руководством таких религиозных авторитетов как Рав Аарон Лихтенштейн и Рав Йеуда Амиталь. Первые колели были открыты в Кливленде и Кейптауне. Поскольку результаты сильно превзошли любые ожидания, вскоре были открыты и другие колели. Уникальность системы коллелей «Тора ми-Цион» заключается в её гибкости, при создании каждого конкретного коллеля в первую очередь учитываются специфические потребности евреев данного региона.

Проекты центра 

Мужской Колель

Проект для еврейских мужчин, которые хотят последовать примеру предков и заняться серьёзным изучением Талмуда. В стенах коллеля ежедневно изучается Устная и Письменная Тора, Талмуд, еврейская философия, история и этика. Ежедневно с 7.50 — 18.00

Вечерний Колель

Проект для тех, кто в течение дня занят учёбой или работой, однако понимает необходимость ежедневного изучения Торы. Главная задача проекта — дать людям, погруженным в каждодневную рутину жизни возможность постоянного духовного роста. Ежедневно с 19.00 — 20.00

Женский Клуб «Бейт Мидраш Нашим»
 
Уникальный проект для женщин, сочетающий в себе теорию и практику иудаизма. Программа клуба включает в себя лекции по кашруту, законам еврейской семьи и воспитанию детей, этике и философии иудаизма, и направлена на то, чтобы каждая еврейская женщина смогла сохранить традиции нашего народа, воплощая их в своей жизни и передавая будущему поколению. В рамках проекта проводятся также спецкурсы по кулинарии, еврейским танцам, декопажу, искусству ухода за собой и т. д. Существует 2 группы по начальному и продвинутому изучению иврита.

«Коль эхад»

В рамках данного проекта каждый еврей имеет право на бесплатное получение атрибутов, без которых невозможна религиозная жизнь еврея: Тора, талит, тфилин, мезуза, классические еврейские книги. Также проводятся обязательные образовательные лекции, где людей обучают осмысленному исполнению этих заповедей. К каждому подарку прикладывается образовательная брошюра, где разъясняются все детали выполнения заповеди.

«Старс Лев Еуди»

Эксклюзивный курс лекций по еврейскому мировоззрению, этике и ивриту для еврейских студентов. Здесь они получают ответы на актуальные вопросы, приобретают еврейских друзей и становятся активнейшими членами еврейской общины. Здесь для них проводятся шаббаты, праздники и семинары, которые помогают почувствовать на практике то, что изучается ими в течение недели. Общее количество участников — 200 человек; занятия проходят 2 раза в неделю.

«Важный возраст»

Подготовка еврейских мальчиков к Бар мицве — совершеннолетию. Занятия проводят опытные педагоги, которые обучают юношей основам еврейской литургии, правильному наложению тфилина и талита, чтению Торы.
 
«Отцы и дети»

Программа «Отцы и дети» в теплой творческой атмосфере студии помогает родителям и детям насладиться совместным общением, открыть для себя таланты друг друга, порадоваться успехам. Здесь работают творческие мастерские, проводятся спортивные конкурсы и подвижные игры. Общее количество участников 100 человек.

«Гиль а-Заав»
 
«Золотой возраст» — проект, рассчитанный на мужчин пенсионного возраста. Дважды в неделю проходят занятия по изучению Торы, истории и этике иудаизма. Кроме того, в рамках проекта отмечаются все еврейские праздники, раз в месяц выплачивается приличная стипендия, а также проходят бесплатные завтраки и обеды, несколько раз в год выдаются подарочные наборы продуктов питания. Общее количество участников 80 человек

«Бейт Шабат»
 
«Бейт Шабат» — проект для тех, кто хотел бы провести Шабат в традиционной еврейской атмосфере. Возможность побывать на молитве в Хоральной синагоге, услышать лучшие образцы канторского искусства, получить приглашение в семью раввина на субботнюю трапезу.

Ссылки 
Веб-сайт российского отделения организации: www.toramizion.ru

Веб-сайт проекта Старс Лев Еуди: http://toramizion.com

Пресса об организации:
 https://web.archive.org/web/20160305040627/http://base.ijc.ru/new/site.aspx?SECTIONID=244662&IID=386844
 http://www.7kanal.com/news.php3?id=268212
 http://www.aen.ru/index.php?page=article&category=education&article_id=438
 https://web.archive.org/web/20160304134158/http://www.7kanal.com/news.php3?id=270537

Еврейское образование